Verdrängung steht für:
 einen Vorgang an in fließfähigen Substanzen eingetauchten Körpern, siehe Archimedisches Prinzip
 eine Maßeinheit, siehe Schiffsmaße #Verdrängung
 eine psychoanalytische Theorie, siehe Verdrängung (Psychoanalyse)
 die Auflösung eines Gesteins oder bestimmter Gesteinskomponenten und dessen Ersetzung durch andere Minerale, siehe Metasomatose
 die notwendige Verlagerung von Objekten bei der Generalisierung in der Kartografie, siehe Generalisierung (Kartografie)
 den Bundzuwachs beim Ausschießen von Druckerzeugnissen, siehe Ausschießen #Verdrängung
 die Bevorzugung einer CPU bei der Abarbeitung eines sequentiellen Prozesses, siehe Verdrängung (CPU)